4-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 1994-1995 годах с участием 13 клубов. Чемпионом впервые стал «Кяпаз» из Гянджи.

Итоговая таблица

Ссылки 
 На сайте ПФЛ
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
1994 год в Азербайджане
Спорт в Азербайджане в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995